Antonio Gisbert (1834-1901), peintre espagnol ;
 Juan Gisbert (1942-), joueur espagnol de tennis ; 
 Teresa Gisbert (1926-2018), historienne de l'art et architecte bolivienne.

 Gisbert Kapp (1852-1922), ingénieur électricien.